Niederham ist der Ortsname von

 Niederham (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Niederham (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Niederham (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Niederham (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Niederham (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Niederham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederham (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Niederham (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederham (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederham (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

 Niederham (Gemeinde Aspach), Ortschaft in der Gemeinde Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Niederham (Gemeinde Raab), Ortschaft in der Gemeinde Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Niederham (Gemeinde Schörfling), Ortschaft der Gemeinde Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Niederham (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft in der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 als deutsche Bezeichnung von Basse-Ham, Gemeinde im Département Moselle in Frankreich